Анато́лий Никола́ев:
 Николаев, Анатолий Васильевич (1902—1977) — советский химик-неорганик.
 Николаев, Анатолий Витальевич (1940—2021) — советский и российский учёный, специалист в области топографической анатомии.
 Николаев, Анатолий Иванович (род. 1944) — российский специалист в области химической технологии.
 Николаев, Анатолий Николаевич (1915—2004) — советский дипломат.
 Николаев, Анатолий Павлович (род. 1949) — советский и российский актёр.
 Николаев, Анатолий Петрович (1896—1972) — советский врач-гинеколог.